Wrobiony – brytyjski film z 2006 w reżyserii Seana Stanka
 Wrobiony – niemiecki film z 2012 w reżyserii Philippa Stölzla